Логинов Борис: Логинов, Борис Алексеевич (род. 1953) — советский футболист.
 Логинов, Борис Родионович (род. 1946) — советский и российский библиотечный деятель, специалист в области ИТ.